Mineral (Californië)
 Mineral (Illinois)
 Mineral (Texas)
 Mineral (Virginia)
 West Mineral

Zie ook 
 Mineraal (doorverwijspagina)